SPST steht für:

 Single Pole Single Throw, ein einpoliger Einschalter
 Flughafen Tarapoto in Peru als ICAO-Code

SPST